Ēriks Jēkabsons
 (3188) Jekabsons – planetoida